Nypaella är ett släkte av svampar. Nypaella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nypaella